У цій статті подано список найвідоміших сьомих симфонії композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 7, op. 92
 Валентин Сильвестров: Симфонія № 7
 Антон Брукнер: Симфонія № 7
 Антонін Дворжак: Симфонія № 7, op. 70
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 7, Hob I:7
 Борис Лятошинський: Симфонія № 7
 Густав Малер: Симфонія № 7 «Lied von der Nacht»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 7, KV 45
 Сергій Прокоф'єв: Симфонія № 7, op. 131
 Ян Сібеліус: Симфонія № 7, op. 105
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 7, op. 60 «Ленінградська»
 Альфред Шнітке: Симфонія № 7

7